161-я стрелковая Станиславская Краснознамённая ордена Богдана Хмельницкого дивизия — формирование (стрелковая дивизия) РККА (ВС СССР) во время Великой Отечественной войны. Участвовала в боях на западном направлении.

История

Формирование 
Сформирована в апреле 1942 года из 13-й стрелковой бригады как 161-я стрелковая дивизия (2-го формирования).

Формирование дивизии проходило в городе Мичуринске Тамбовской области на территории Московского военного округа с 16 апреля по 2 июля 1942 года. В состав нового соединения вошли 565, 569, 575-й стрелковые и 1036-й артиллерийский полки, а также другие отдельные части обеспечения и обслуживания.

Два месяца шла напряжённая учёба. Комиссия Государственного комитета обороны под председательством Маршала Советского Союза К. Е. Ворошилова подтвердила, что дивизия стала сплочённым боевым коллективом, готовым к боям.

Боевой путь 
10 июля 1942 года 161-я стрелковая дивизия была передислоцирована в район Воронежа, где вошла в состав 60-й армии и сразу вступила в бой.

В конце сентября соединение было передано в состав 38-й армии и заняло оборону на двадцатикилометровом фронте — от Нижняя Верейка до Дона.

14 января 1943 года, дивизия принимала участие в прорыве обороны немцев на Дону в районе села Щучье. За пятнадцать суток наступления дивизия прошла с боями 150 километров. После разгрома немецких войск на Верхнем Дону войска Воронежского фронта стали развивать удар на Харьков.

23 марта 1943 года продвижение немецких войск в полосе Воронежского фронта было остановлено. Войска перешли к обороне, и дивизия более трёх месяцев находилась южнее Курска во втором эшелоне 60-й армии.
Битва за Днепр стала героической эпопеей. За это победное сражение свыше 400 солдат и офицеров дивизии получили высокие правительственные награды — ордена и медали, а 32 воина были удостоены звания Героя Советского Союза.

В Житомирско-Бердичевской операции в конце 1943 года дивизия, прорвав вражескую оборону и пройдя с боями 40 километров, она за три дня освободила 15 населённых пунктов.
 
В мае 1944 года дивизия была передана 18-му гвардейскому стрелковому корпусу, который в июне вошёл в 1-ю гвардейскую армию. В составе этой армии дивизия участвовала в Львовско-Сандомирской наступательной операции.

Ведя наступление на станиславско-дрогобычском направлении, 26 июля дивизия получила приказ повернуть главные силы на Станислав.

27 июля Станислав был полностью освобождён от немецких войск, а вечером того же числа Москва салютовала доблестным войскам 1-й гвардейской армии, освободившим Станислав, 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий.

Части дивизии начали преследовать отходящего противника. В ночь на 30 июля был освобождён город Калуш, а 7 августа — город Борислав.

17 января 1945 года дивизия начала новое наступление форсировав реку Ондаву. Боевые действия развивались успешно. 19 января был освобождён город Прешов — крупный промышленный центр и важный узел дорог Словакии. В последующие дни в упорных боях были освобождены многие другие населённые пункты за это дивизия награждена орденом Богдана Хмельницкого 2-й степени.

30 апреля Моравска-Острава была полностью освобождена от оккупантов.
За месяц боевых действий на подступах к городу воины дивизии уничтожили свыше 3000 солдат и офицеров и 599 взяли в плен. Были захвачены богатые трофеи.

30.4.1945 года дивизия за овладение городом Моравска-Острава была награждена орденом Красного Знамени.

Награждены орденом Красного Знамени и её 569-й и 575-й стрелковые полки в числе наиболее отличившихся в боях.
30.4.1945 г. части дивизии овладели Петржковице и подошли к Одеру.

5 мая 1945 г. дивизия в составе 107-го ск вошла в состав 60-й армии, которая совместно с 38-й армией наносит удар в направлении Оломоуца.

8 мая сосредоточилась в 80-120 км от Праги. В этот день подписан Акт о капитуляции немецкой армии, но в районе Праги противник ещё оказывает сопротивление.

10-11 мая 1945 года дивизия ведёт последние бои по уничтожению остатков противника.

После войны в 1945 году преобразована в 24-ю механизированную дивизию. С 1957 года 161-я мотострелковая Станиславская Краснознамённая ордена Богдана Хмельницкого дивизия.

Состав

Вышестоящие воинские части

Командование 
Командиры дивизии:

 Кочетков, Павел Иванович (01.04.1942 — 27.11.1942), полковник
 Тертышный, Пётр Вакулович (28.11.1942 — 30.05.1944), полковник, с 01.01.1943 генерал-майор
 Коченов, Григорий Матвеевич (01.06.1944 — 21.07.1944), полковник
 Новожилов, Виталий Иванович (22.07.1944 — 28.11.1944), полковник
 Васильев, Иван Ермолаевич (29.11.1944 — 18.12.1944), полковник
 Гершевич, Николай Алексеевич (19.12.1944 — 08.08.1945), полковник
 Гришин, Михаил Данилович (12.10.1945 — 10.09.1946), генерал-майор

Заместители командира дивизии:
 .
 Жеков-Богатырёв, Фёдор Христофорович (18.03.1943 — ??.05.1943), подполковник
 .
Командиры полков:

565-й стрелковый полк
 Гусев Василий Фёдорович (30.04.1942 — 14.06.1942)
 Мерзлых Павел Егорович (14.06.1942 — 20.06.1942)
 Арутюнов Михаил Николаевич (10.07.1942 — 10.09.1942)
 Бабинов Захарий Георгиевич (по 15.09.1942)
 Габрук Михаил Емельянович (25.09.1942 — 16.08.1943), умер от ран
 Горбушин Сидор Петрович (с 29.11.1942)
 Илларионов Павел Ефимович (с 01.03.1943)
 Ермолаев Александр Александрович (15.05.1943 — 00.12.1944)
 Нотенов Пётр Борисович (15.01.1944 — 21.12.1944)
 Ткачёв Александр Захарович (с 11.04.1944)
 Кузнецов Иван Васильевич (с 14.09.1944)
 Фомин Сергей Алексеевич (с 21.12.1944)
 Кашкинов Алексей Никитович

569-й стрелковый полк
 Гусев Василий Фёдорович (с 30.04.1942)
 Сипович Михаил Иванович (02.05.1942 — 14.06.1942)
 Илюшин Михаил Иванович (с 28.06.1942)
 Юрченков Иван Степанович (17.12.1942 — 14.02.1943), умер от ран
 Федотов Василий Николаевич (19.02.1943 — 13.05.1943)
 Нагин Василий Яковлевич (13.05.1943 — 09.11.1943)
 Калашников Дмитрий Яковлевич (09.07.1943 — 05.10.1943), погиб 05.10.1943
 Серовиков Михаил Николаевич (09.11.1943 — 31.01.1946) (?)
 Федотов Василий Николаевич, (с 13.01.1944) (?)

575-й стрелковый полк
 Рубцов Борис Тихонович (с 30.06.1943)
 Луночкин Виктор Иванович (23.10.1943 — 25.10.1943), погиб 25.10.1943
 Сипович Михаил Иванович (по 09.11.1943)
 Литвинов Матвей Осипович (14.11.1943 — 14.09.1944)
 Новиков Николай Алексеевич (14.09.1944 — 24.09.1944)
 Хачатурян Семён Александрович (15.12.1944 — 24.12.1944), погиб 24.12.1944
 Ветелкин Степан Григорьевич (с 21.12.1944)
 Костюк Андрей Петрович (01.01.1945 — 06.03.1945)
 Калашьян Гарник Мацакович (19.02.1945 — 14.12.1945)

1036 артиллерийский полк

 Бирюков Илья Игнатьевич

Наименования и награды 
 10 августа 1944 года — Почётное наименование «Станиславская». — присвоено приказом Верховного Главнокомандующего № 0255 от 10 августа 1944 года за отличие в боях при освобождении города Станислава.
 19 февраля 1945 года —  Орден Богдана Хмельницкого II степени — награждена указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1945 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками, за овладение городами Новы Сонч, Прешов,Кошице,Бардева и проявленные при этом доблесть и мужество.
 28 мая 1945 года —  Орден Красного Знамени — награждена указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 мая 1945 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками при овладении городами Моравская Острава, Жилина и проявленные при этом доблесть и мужество.

Награды частей дивизии:
 565-й стрелковый Бориславский Краснознамённый ордена Суворова полк
 569-й стрелковый Краснознамённый ордена Богдана Хмельницкого полк
 575-й стрелковый Краснознамённый ордена Богдана Хмельницкого полк
 1036-й артиллерийский Станиславский Краснознамённый полк

 За успешные боевые действия в Прикарпатье, массовый героизм, мужество и отвагу 569-й и 575-й стрелковые полки были награждены орденом Богдана Хмельницкого 3-й степени.
 За успешные боевые действия в Карпатах 565-й стрелковый полк был награждён орденом Суворова 3-й степени,

Отличившиеся воины

Прочие факты 
В годы войны в дивизии проходил службу отец будущего Президента СССР М. С. Горбачёва командир отделения 336-го отдельного сапёрного батальона Сергей Андреевич Горбачёв награждённый за боевые отличия двумя орденами Красной Звезды и медалью «За отвагу».

Примечания

Литература 
 Смольный М. К. 7000 километров в боях и походах. // — Москва, Воениздат, 2-е изд., 1982, 192 с. с илл., тираж 39000.
 161-я Станиславская. // — Москва, изд-во «Известия», 1976, 16 с., тираж 1000

Ссылки 
 Справочник частей и соединений РККА
 161 сд
 161-я сд
 161-я стрелковая дивизия
 «Подклетное»
 Приложение 14.1. Воинские формирования и корабли июня 1941 г. в Великой Отечественной войне.
 161-я сд (2ф)
 13-я сбр
 161-я мотострелковая Станиславская Краснознамённая ордена Богдана Хмельницкого дивизия (Изяслав)

Стрелковые дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1957 году